God Is in the House — DVD рок-группы Nick Cave and the Bad Seeds, вышедший в 2003 году.

Об альбоме 
Запись выступления была произведена 8 июня 2001 года в концертном зале Le Transbordeur в Лионе, Франция. Режиссёр концерта — Фабиен Раймонд. Также на диске представлены: 37-минутный документальный фильм режиссёра Джона Хиллкоута под названием No More Shall We Part — The Recording Sessions, рассказывающий о том, как проходила запись альбома No More Shall We Part и видеоклипы: As I Sat Sadly by Her Side, Fifteen Feet of Pure White Snow и Love Letter.

Критика 
Российский журнал Dark City, поставив релизу наивысший балл, отметил зажигательное шоу, контраст эмоций, а также безумную энергетику концертного выступления. Само же качество релиза по мнению журнала оказалось на высоте: был отмечен мощный и объёмный звук, а также отличное изображение.

Содержание диска

Примечания

Ссылки 
 God Is in the House IMDb
 God Is in the House Allmusic
 God Is in the House review by Dave Heaton

Концертные альбомы 2003 года
Альбомы Nick Cave and the Bad Seeds
Альбомы постпанка
Альбомы Mute Records